Herfarth ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Herfarth (1933–2014), deutscher Chirurg und Hochschullehrer in Heidelberg
 Klaus Herfarth (* 1967), deutscher Radiologe und Professor

Siehe auch:
 Tuchfabrik Berthold Herfarth, ehemalige Tuchfabrik in Cottbus